Svatý Mikuláš ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Svatý Mikuláš, Gemeinde im Okres Kutná Hora
 Svatý Mikuláš, Ortsteil von Vraclav, Okres Ústí nad Orlicí
 Svatý Mikuláš, Ortsteil von Vysočina (Ort), Okres Chrudim